Кузнецкий округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Кузнецкий округ был образован 9 декабря 1925 года из Кузнецкого и Щегловского уездов Томской губернии. Центром округа был назначен город Ленинск-Кузнецкий. 14 июня 1926 центр был перенесён в город Щегловск. Округ был разделён на 11 районов:

 Бачатский район. Центр — село Бачаты
 Кемеровский район. Центр — село Кемерово
 Кондомский район. Центр — село Кондома
 Крапивинский район. Центр — село Крапивино
 Краснинский район. Центр — село Красное
 Кузнецкий район. Центр — город Кузнецк
 Ленинский район. Центр — село Ленино
 Прокопьевский район. Центр — село Прокопьевка
 Топкинский район. Центр — село Топки
 Усть-Сосновский район. Центр — село Усть-Сосновское
 Щегловский район. Центр — город Щегловск

12 апреля 1926 из Кондомского и части Кузнецкого районов образован Горно-Шорский национальный район с центром в улусе Мыски.

В начале 1930 Усть-Сосновский район был присоединён к Топкинскому, а Кемеровский — к Щегловскому.

30 июля 1930 Кузнецкий округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 404,7 тыс. человек. Из них русские — 81,8 %; чуваши — 3,7 %; мордва — 3,5 %; украинцы — 3,2 %; шорцы — 3,1 %; татары — 1,1 %; белорусы — 1,0 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
История Кемеровской области